Загрязье — название населённых пунктов в России:

 Загрязье — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Загрязье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Загрязье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Загрязье — деревня в Псковском районе Псковской области.